Суперкубок Італії з футболу 1991 — 4-й розіграш турніру. Матч відбувся 24 серпня між чемпіоном Італії «Сампдорією» та володарем кубку «Ромою». «Сампдорія» перемогла з рахунком 1-0 та здобула свій перший суперкубок.

Матч

Деталі

Посилання 
Фінали суперкубка Італії з футболу 

1991
Італія
1991 в італійському спорті
Матчі ФК «Рома»
Серпень 1991